Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2014 si è disputato dal 18 marzo al 7 aprile 2014, data della finale all'AT&T Stadium di Arlington (Texas). Si è trattato della 76ª edizione della manifestazione, e vi hanno partecipato 68 squadre.

Ha vinto il titolo la University of Connecticut, allenata da Kevin Ollie. Shabazz Napier è stato nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2014 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 South Region 

 West Region 

 East Region 

 Midwest Region 

 Risultati 
 First Four 
Data: 18 marzo.

Data: 19 marzo.

 Fasi regionali 
 South Regional 

 West Regional 

 East Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Kevin OllieVice-allenatori''': Glen Miller, Karl Hobbs

Note

Voci correlate 
National Invitation Tournament 2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Campionato di pallacanestro NCAA Division I